Encore et encore fait notamment référence à :

 Encore et encore, chanson de Mireille Mathieu, 1981 ;
 Encore et encore, chanson de Francis Cabrel, 1985 ;
 Encore et encore, chanson d'Assia Maouene, 2005 ;
 Encore et encore, album d'Assia Maouene, 2005.